94 км — остановочный пункт Савёловского направления Московской железной дороги в Талдомском городском округе Московской области.

Находится на правом берегу реки Дубны, в лесу, в 5 км от станции Вербилки. Кассы на платформе нет. Неподалёку от 94 км расположены три деревни: Аймусово, Кушки, Приветино, а также многочисленные садовые товарищества. Рядом с платформой находятся руины (а именно остался только фундамент) какой-то старой постройки. По рассказам старожилов, это остатки дома, в котором жили рабочие-путейцы, обслуживавшие данный участок дороги, для них-то и была построена платформа. Дом сгорел около 1980 года. Последние яблони, оставшиеся от сада вокруг этого дома, ещё можно было видеть в конце 1980-х.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Расписание движения электропоездов
 Справочник железнодорожных станций

Железнодорожные станции и платформы Талдомского городского округа
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги